Высшая лига 2003 () — 29-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 12-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица 

1 «Вентспилс» квалифицировался, как обладатель Кубка Латвии.

Результаты матчей

Первый и второй круг 

1 Игры третьего круга.

Третий и четвёртый круг 

2 Игры второго круга.

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+9):
 01/11/2003 «Вентспилс» — «РКБ/Арма» 9:0
 Самая крупная победа гостей (+7):
 20/05/2003 «Ауда» — «Сконто» 0:7
 11/06/2003 «Ауда» — «Вентспилс» 0:7
 09/07/2003 «РКБ/Арма» — «Вентспилс» 0:7
 08/08/2003 «РКБ/Арма» — «Вентспилс» 0:7
 Наибольшее число голов в одном матче (11):
 20/07/2003 «Металлург» — «Гауя» 9:2

Лучшие игроки

Турнир дублирующих составов 
1-й этап

 «Ауде» засчитано техническое поражение в игре с «Динабургом».

2-й этап.
За 1 − 4 места.

 «Вентспилс» опережает «Динабург» по результатам личных встреч (0:1, 2:0; 1:1, 3:2, 0:1, 5:0).

За 5 − 8 места.

 Лучшими главными судьями были признаны: Роман Лаюкс (Юрмала), Андрей Сипайло (Даугавпилс), Владимир Осипов (Лиепая).
 Лучшими ассистентами были признаны: Адольф Супе (Рига), Сергей Брага (Вентспилс), Янис Пукиянс (Рига), Юрий Поповиченко (Гулбене), Алексей Милейка (Рига).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2003
 Первая лига Латвии по футболу 2003
 Вторая лига Латвии по футболу 2003

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

2003
Футбол в Латвии в 2003 году